Machine může být:

 Machine (skupina) – nizozemská hudební skupina
 Machine (producent) – americký hudební producent
 Machine (album, Static-X) – album skupiny Static-X z roku 2001
 Machine (EP) – EP skupiny Yeah Yeah Yeahs z roku 2002
 Machine (album, Crack the Sky) – album skupiny Crack the Sky z roku 2010